Саншві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний захід від Парижа, 45 км на північний захід від Орлеана, 31 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 341 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 810,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Саншвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Саншвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саншвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саншвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саншвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар